Это список знаменосцев, которые представляли Азербайджан на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Азербайджан на Олимпийских играх

Примечания 

Азербайджан на Олимпийских играх
Списки спортсменов Азербайджана